Filón puede referirse a:

 Un filón, en Geología, es un relleno de minerales en la corteza terrestre.

O a alguna de las siguientes personas:
 Filón de Alejandría, filósofo helenístico del 
 Filón de Atenas, arquitecto del 
 Filón de Biblos, gramático del 
 Filón de Bizancio, científico e ingeniero griego del 
 Filón de Larisa, filósofo griego (145 a. C. - 80 a. C.).
 Filón de Megara, filósofo griego de la escuela megárica (fl. 300 a. C.).

Enlaces externos